Innocente Meroi – calciatore italiano
Marcello Meroi – politico italiano
Nives Meroi – alpinista italiana
Roberto Meroi – giornalista e storico italiano